Aḩmad Khālid Tawfīq – scrittore egiziano
 Hisham Tawfiq – attore statunitense
 Mohammed Tawfiq Allawi – politico iracheno
 Mohammad Tawfiq Bakhshi – judoka afghano